Ондавске-Матьяшовце () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1363 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах левобережной части долины реки Ондавы, при автодороге . Абсолютная высота — 133 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 10,29 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ондавске-Матьяшовце составляла 828 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии